W Polsce
 Horodnianka – osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Horodnianka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Horodnianka – kolonia wsi
 Horodnianka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola

 Horodnianka – struga, prawy dopływ Narwi
 Horodnianka – dawna gromada, z siedzibą w Horodniance